Барило-Крепинское сельское поселение — муниципальное образование в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Административный центр сельского поселения — слобода Барило-Крепинская. Площадь территории — 439,3 км².

Административное устройство 
В состав Барило-Крепинского сельского поселения входят:
 слобода Барило-Крепинская;
 слобода Аграфеновка;
 слобода Алексеево-Тузловка;
 хутор Атамано-Власовка;
 хутор Балабино-Русский;
 хутор Бунако-Соколовец;
 хутор Золотаревка;
 хутор Ивановка;
 хутор Маяки;
 хутор Мезенцев;
 хутор Нагорно-Тузловка;
 хутор Новопрохоровка;
 село Плато-Ивановка;
 хутор Тимский;
 хутор Филинский.

Население

См. также 

 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области
 Село Барило на Украине

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Родионово-Несветайского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации